The Other Side – drugi studyjny album zespołu Tonight Alive.

Lista Utworów 
 The Ocean
 Don’t Wish
 Lonely Girl
 Hell And Back
 The Other Side
 The Fire
 Complexes
 Come Home
 Bathwater
 No Different
 Say Please
 You Don’t Owe Me Anything

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2013